Tenisový turnaj WTA Brisbane International 2010 se konal ve dnech 3. – 9. ledna v australském Brisbane venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2010. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Brisbane International
 Brisbane International 2010 - muži

Externí odkazy 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru
  Oficiální stránka turnaje

Brisbane International
WTA Tour 2010
Tenis v Austrálii v roce 2010